RFQ steht für:

 request for quotation, eine Art der Ausschreibung im Handel
 radio frequency quadrupole, den RFQ-Beschleuniger, einen Teilchenbeschleuniger-Typ 

Abkürzung